Ла́йонел Крэбб (; 28 января 1909, Лондон — 19 апреля 1956) — боевой пловец британского Королевского флота и разведывательной службы MI6, пропавший без вести в ходе разведывательной операции против советского крейсера «Орджоникидзе» в 1956 году. Во время визита в Портсмут главы СССР Н. С. Хрущёва и Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина под крейсер пыталась нырнуть группа английских военных аквалангистов с целью исследовать днище и винты. Через 14 месяцев тело Крэбба было найдено без головы и рук, а через 50 лет советский боевой пловец рассказал журналистам свою версию обстоятельств гибели Крэбба. Материалы данного инцидента продолжают оставаться засекреченными.

Биография

Молодость 
Лайонел Крэбб родился 28 января 1909 года в Стрэтеме, юго-западном районе Лондона, в доме № 4 на Грейсвуд-стрит, в небогатой семье Хью Александра Крэбба () — коммивояжёра, торговавшего фототоварами, и Беатрис Гудолл (). В молодости Лайонел сменил несколько мест работы, пока перед самой войной не вступил добровольцем в резерв королевского флота.

Вторая мировая война 

В начале войны Крэбб был наводчиком. В 1941 году он попал на флот. В 1942 году Крэбба отправили в Гибралтар, где он служил в подразделении по обезвреживанию мин и бомб. Крэбб обезвреживал итальянские магнитные мины, которые вражеские ныряльщики устанавливали на корпуса кораблей союзников. Первоначально работа Крэбба заключалась в обезвреживании уже снятых британскими пловцами мин; позднее Лайонел сам начал учиться нырять и стал одним из ныряльщиков, которые обнаруживали магнитные мины на судах в гавани Гибралтара. Ныряльщики иногда использовали спасательные аппараты Дэвиса, а часто ныряли без какого-либо снаряжения, у британцев не было даже ласт.

8 декабря 1942 года во время одной из атак экипаж итальянской управляемой торпеды — лейтенант Визинтини и старшина Магро — погибли, вероятно, от взрыва глубинной бомбы. Тела итальянцев были найдены британцами, а их ласты и акваланги стали использовать ныряльщики Сидни Ноулз и Крэбб.

За свою службу Крэбб был награждён медалью Георга и представлен к званию лейтенант-коммандера. В 1943 году он стал старшим офицером-ныряльщиком в Северной Италии, где очищал от мин порты Ливорно и Венеции; позднее он стал кавалером Ордена Британской империи. В качестве ныряльщика Крэбб участвовал в расследовании подозрительной смерти польского генерала Владислава Сикорского, самолёт которого, B-24 Liberator, упал недалеко от Гибралтара в 1943 году.

В это время Лайонел получил прозвище Бастер () в честь американского актёра и пловца Клэренса «Бастера» Крэбба. После окончания войны Лайонела перебазировали в Палестину; там он руководил командой ныряльщиков, которые обезвреживали мины, установленные бойцами подпольной организации «Иргун». После 1947 года Крэбб демобилизовался с военной службы.

Гражданский водолаз 
«На гражданке» Крэбб использовал свой опыт ныряльщика для исследования обломков испанского галеона, а также выбора подходящего места для подводного выпускного коллектора научно-исследовательского центра атомного оружия в местечке Олдермастон, но впоследствии вернулся в Королевский флот. Крэбба дважды привлекали для обследования затонувших британских субмарин HMS Truculent в январе 1950 года и HMS Affray в 1951 году — чтобы спасти выживших, однако в обоих случаях никого спасти не удалось. В 1952 году Крэбб женился на Маргарет Элейн Плейер. Они разошлись в 1953 году и развелись ещё примерно через два года.

В 1955 году Крэбб привлёк своего бывшего сослуживца Сидни Ноулза, чтобы исследовать днище и винты советского крейсера класса «Свердлов» и понять природу его превосходной манёвренности. По словам Ноулза, они обнаружили в носовой части крейсера круглые отверстия в корпусе с небольшими гребными винтами, которые выполняли роль подруливающих устройств. В марте 1955 года Крэбб был отправлен на пенсию по возрасту, однако через год был рекрутирован разведывательной службой MI6.

«Дело Крэбба»

Исчезновение 
MI6 рекрутировало Крэбба в 1956 году, чтобы исследовать дно советского крейсера «Орджоникидзе». В это время на борту крейсера находились глава СССР Н. С. Хрущёв и Н. А. Булганин, совершая дипломатический визит в Портсмут. По версии автора книги «Ловец шпионов» Питера Райта, Крэбб был послан исследовать гребной винт крейсера, о новой конструкции которого хотела знать британская морская разведка. 19 апреля 1956 года Крэбб произвёл погружение в гавани Портсмута и больше его живым никто не видел. Сосед Крэбба по комнате в отеле забрал все его вещи и даже вырвал страницу регистрации постояльцев с именами Крэбба и его напарника. Десять дней спустя, 29 апреля, Британское адмиралтейство объявило об исчезновении Крэбба во время выполнения задания в Портсмуте.

MI6 пробовало скрыть проведение разведывательной операции. 29 апреля, согласно поручению контр-адмирала Инглиса директор подразделения морской разведки Адмиралтейства объявил, что Крэбб пропал без вести во время операции по расследованию аварии секретного подводного аппарата в районе Стоукз-бэй. Советская сторона ответила заявлением, что команда крейсера «Орджоникидзе» видела боевого пловца около крейсера 19 апреля.

Британские газеты предполагали, что советские спецслужбы захватили Крэбба и увезли в Советский Союз. Британский Премьер-министр Энтони Иден, определённо расстроенный фактом проведения MI6 подобной операции без его согласия на территории Великобритании (это было прерогативой контрразведывательной службы MI5), заставил руководителя службы Джона Синклера подать в отставку. Энтони Иден заявил членам парламента, что в общественных интересах необходимо скрыть, при каких обстоятельствах погиб боевой пловец.

Обнаружение тела 
Немногим менее чем через 14 месяцев после исчезновения Крэбба, 9 июня 1957 года, около острова Пилсей Айленд было найдено всплывшее тело в снаряжении боевого пловца. У тела отсутствовали голова и обе руки, что делало опознание невозможным. Бывшая жена Крэбба и его гражданская жена Пэт Роуз не смогли идентифицировать тело, однако Сидней Ноулз показал, что у Крэбба был похожий шрам на левом колене. Следственные органы хотели оставить вопрос открытым, однако коронер объявил, что данных достаточно и найденное тело принадлежит Лайонэлу Крэббу.

Новые обстоятельства смерти 
Спустя 50 лет часть информации об этих событиях была рассекречена. 27 октября 2006 года британский Национальный архив обнародовал документы об операции с крейсером «Орджоникидзе». 9 ноября 2007 года газета The Independent сообщила, что правительство скрывало обстоятельства смерти Крэбба.

16 ноября 2007 года BBC и The Daily Mirror сообщили, что бывший советский боевой пловец Эдуард Кольцов заявил, что он обнаружил Крэбба за установкой магнитной мины на корпус крейсера «Орджоникидзе» около порохового погреба корабля и перерезал ему горло. В своём интервью для документального фильма Кольцов показал кинжал, который он якобы использовал, а также орден Красной Звезды, которым его наградили за уничтожение Крэбба. На момент интервью Кольцову было 74 года и, по его словам, он хотел очистить свою совесть, рассказав, что именно произошло с Крэббом.

Журналистское расследование Александра Хроленко из «Красной звезды» не подтверждает версию Эдуарда Кольцова.

Награды 
 Орден Британской империи
 Медаль Георга

В культуре 
 «Дело Крэбба» вдохновило Яна Флеминга на создание романа Шаровая молния.

Комментарии

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Великобритании
Сотрудники Секретной разведывательной службы
Боевые пловцы
Умершие в океане
Советско-британские отношения